289 км, 289-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

289 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 554912.

289 км, разъезд 289 км — разъезд, Горьковская железная дорога (Чувашская Республика). Код 248042.
 289 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Тульская область). Код 215012.
 289 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Рязанская область). Код 220928.
 289 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 583614.

289 км, Путевой пост 289 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 425073.